La Primera División 1925, organizzata dall'Asociación Amateurs de Football e disputatasi dal 5 aprile al 25 ottobre, si concluse con la vittoria del Racing Club.

Classifica finale

Classifica marcatori

Note

Calcio nel 1925
Campionato argentino di calcio